Q-League 2007/2008 vanns av Al-Gharafa SC med 62 poäng, 9 poäng före tvåan Al-Sadd. Al-Shamal blev relegerad till andra divisionen när de bara lyckades med att få ihop 18 poäng på 27 matcher. Skyttekungen blev Al-Gharaffas anfallare Klemerson med sina 27 mål. Sverige-bekantingen Wilton Figueiredo lyckades göra 12 mål under sin debutsäsong.

Sluttabellen

Skytteligan 

2007 i Qatar
2008 i Qatar
Fotbollssäsongen 2007/2008
2007/2008